Лос Пресидентес има више значења:

 Лос Пресидентес (Тлалтизапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лос Пресидентес (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику